

Persone 
 Andres Gerber – dirigente sportivo ed ex calciatore svizzero
 Bob Gerber, propr. Edward Gerber – cestista statunitense
 Bruno Gerber – bobbista svizzero
 Carl Friedrich von Gerber – giurista e politico tedesco
 Danie Gerber – ex rugbista sudafricano
 Ernst Ludwig Gerber – compositore e organista tedesco
 Franz Gerber – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Friedrich Wilhelm Gerber – pastore protestante ed astrofilo tedesco
 Gail Gerber, nota anche come Gail o Gale Gilmore – ballerina e attrice canadese
 Heidi Diethelm Gerber – tiratrice a segno svizzera
 Heiko Gerber – calciatore tedesco
 Heinrich Gerber – ingegnere ed inventore tedesco
 Jean-Daniel Gerber – funzionario svizzero
 Joan Gerber propr. Joanelle Gerber – attrice e doppiatrice statunitense
 Kaia Gerber – supermodella e attrice statunitense
 Martin Gerber – hockeista su ghiaccio svizzero
 Neva Gerber, pseudonimo di Genevieve Dolores Gerber – attrice statunitense
 Niklaus Gerber – chimico svizzero
 Paul Gerber – insegnante e fisico tedesco
 Sepp Gerber – ex sciatore alpino svizzero
 Steve Gerber – autore di fumetti statunitense

Altro 
 Gerber – località della California (Stati Uniti d'America)
 Gerber Legendary Blades – azienda statunitense di coltelli, multitool e altri strumenti
 Gerber Products Company – azienda statunitense di prodotti per la prima infanzia, presente direttamente in Italia fino agli anni settanta
 File Gerber – tipo di file usato per la produzione di circuiti stampati
 Metodo Gerber – sistema per la determinazione del grasso all'interno del latte
 Trave Gerber – tipo di trave isostatica, composta da travi incernierate o appoggiate fra loro, brevettata da Heinrich Gottfried Gerber